5 Brygada Pancerna „Skorpion”
 5 Brygada Lekkich Czołgów